

Geografia 
Sydenham – quartiere di Londra
Sydenham – quartiere di Melbourne
Sydenham – quartiere di Sydney

Persone 
 Colin Sydenham – compositore di scacchi inglese
 Edward Allen Sydenham – religioso e numismatico britannico
 Thomas Sydenham – medico inglese